Konzul je lahko:

 konzul (predstavnik), diplomatski predstavnik države
 rimski konzul, najvišji izvoljeni politični funkcionar (magistrat) Rimske republike
 priimek:
 Stipan Konzul (ok. 1521–1568), hrvaški protestantski duhovnik in pisatelj